Antonio Šančić e Artem Sitak erano i detentori del titolo ma solo Sitak ha deciso di difendere il titolo in coppia con Sem Verbeek.

In finale Dan Added e Albano Olivetti hanno sconfitto Romain Arneodo e Tristan-Samuel Weissborn con il punteggio di 6-3, 3-6, [12-10].

Teste di serie 

  Luis David Martínez /  Denys Molčanov (primo turno)
  Treat Conrad Huey /  Max Schnur (semifinale)

  Romain Arneodo /  Tristan-Samuel Weissborn (finale) 
  Dan Added /  Albano Olivetti (campioni)

Wildcard 

  Arthur Fils /  Harold Mayot (quarti di finale)

  Jurgen Briand /  Valentin Royer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Saint-Tropez Open 2022